A Chania nemzetközi repülőtér  Görögország egyik nemzetközi repülőtere, amely Kréta szigetén, Haniá közelében található.

Futópályák

Forgalom

További információk 
 
http://www.ypa.gr/en/our-airports/kratikos-aerolimenas-xaniwn-i-daskalogiannhs-kaxnd/ 
HCAA website
Greek-Airports website 
Greek Airport Guide
Hellenic Civil Aviation Authority

Források

Kréta repülőterei
Space Shuttle vészhelyzeti leszállóhelyek